Ел Сакрифисио има више значења:

 Ел Сакрифисио (Пабељон де Артеага), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Ел Сакрифисио, Гранха (Тепезала), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Ел Сакрифисио (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Сакрифисио (Мулехе), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Сакрифисио (Ла Паз), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Сакрифисио (Кармен), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Ел Сакрифисио (Пализада), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Ел Сакрифисио (Ескарсега), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Ел Сакрифисио (Канделарија), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Ел Сакрифисио (Матаморос), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ел Сакрифисио (Виља Унион), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ел Сакрифисио (Текоман), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Ел Сакрифисио (Катазаха), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Сакрифисио, Лос Анхелес (Катазаха), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Сакрифисио (Ла Конкордија), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Сакрифисио (Уистла), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Сакрифисио, Зенон Мартинез Венегас (Мапастепек), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Сакрифисио (Мазатан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Сакрифисио (Окозокоаутла де Еспиноса), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Сакрифисио (Паленке), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Сакрифисио (Пичукалко), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Сакрифисио (Пихихијапан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Сакрифисио (Тапачула), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Сакрифисио (Тонала), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Сакрифисио (Тустла Чико), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Сакрифисио (Ахумада), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Сакрифисио (Идалго дел Парал), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Сакрифисио (Пракседис Г. Гереро), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Сакрифисио (Урике), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Сакрифисио (Лердо), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Сакрифисио (Истлавакан де лос Мембриљос), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Сакрифисио (Сантијаго Искуинтла), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ел Сакрифисио (Тепик), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ел Сакрифисио (Анавак), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Сакрифисио (Ел Еспинал), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Сакрифисио (Лома Бонита), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Сакрифисио (Матијас Ромеро Авендањо), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Сакрифисио (Сан Хуан Гичикови), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Сакрифисио (Сантијаго Јавео), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Сакрифисио (Уејтамалко), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ел Сакрифисио (Зиватеутла), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ел Сакрифисио (Исла Мухерес), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Ел Сакрифисио (Отон П. Бланко), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Ел Сакрифисио (Акисмон), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Сакрифисио (Сиудад Ваљес), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Сакрифисио (Сан Мартин Чалчикваутла), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Сакрифисио (Сан Висенте Танкуајалаб), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Сакрифисио (Тампакан), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Сакрифисио (Тампамолон Корона), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Сакрифисио (Тамуин), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Сакрифисио, Хосе Антонио Хуарез (Тамуин), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Сакрифисио (Танлахас), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Сакрифисио, Ел Казадор (Танкијан де Ескобедо), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Сакрифисио (Виља де Рамос), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Сакрифисио (Астла де Теразас), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Сакрифисио (Кулијакан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Сакрифисио (Гвасаве), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Сакрифисио (Ариспе), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Сакрифисио, Нопалера (Кахеме), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Сакрифисио (Ермосиљо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Сакрифисио (Магдалена), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Сакрифисио (Киријего), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Сакрифисио (Тубутама), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Сакрифисио (Баланкан), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Ел Сакрифисио (Уимангиљо), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Ел Сакрифисио (Хонута), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Ел Сакрифисио (Алтамира), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Сакрифисио, Ел Чупидо (Алтамира), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Сакрифисио (Гомез Фаријас), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Сакрифисио (Гонзалез), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Сакрифисио (Ел Манте), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Сакрифисио (Мендез), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Сакрифисио (Окампо), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Сакрифисио (Сан Карлос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Сакрифисио (Сан Фернандо), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Сакрифисио, Ла Есперанза (Сото ла Марина), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Сакрифисио, Рикардо Ромеро (Сото ла Марина), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Сакрифисио (Тула), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Сакрифисио (Сикотенкатл), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Сакрифисио (Акајукан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Сакрифисио, Хулијан Мора (Катемако), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Сакрифисио (Косамалоапан де Карпио), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Сакрифисио (Чалма), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Сакрифисио (Лас Чоапас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Сакрифисио (Хуан Родригез Клара), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Сакрифисио (Медељин), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Сакрифисио, Лос Авалос (Минатитлан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Сакрифисио (Озулуама де Маскарењас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Сакрифисио (Пануко), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Сакрифисио (Платон Санчез), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Сакрифисио (Сантијаго Тустла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Сакрифисио (Тампико Алто), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Сакрифисио, Лома ла Тернера (Тантима), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Сакрифисио (Тантојука), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Сакрифисио (Кастиљо де Теајо), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Сакрифисио (Теколутла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Сакрифисио (Темпоал), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Сакрифисио (Тепезинтла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Сакрифисио (Тијера Бланка), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Сакрифисио (Тлакоталпан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Сакрифисио (Трес Ваљес), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Сакрифисио (Сантијаго Сочијапан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Сакрифисио (Фресниљо), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Ел Сакрифисио, Назарио Гарај (Фресниљо), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Ел Сакрифисио (Херез), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику